Tomé este un oraș cu 52.440 locuitori (2002) din regiunea Biobío, Chile.

Vezi și 
 Gran Concepción
 Dichato
 Pingueral

Legături externe 
 Pagina oficială a orașului Tomé

Orașe din Chile
Orașe din regiunea Biobío